Tatiana (nome)

Cristianismo
 Santa Tatiana, mártir cristã do século III.

Moda
 Taťána Kuchařová, modelo tcheca.
 Tatiana Kotova, modelo russa.

Dramaturgia
 Tatiana Issa, atriz e diretora brasileira.
 Tatiana, cantora do gênero infantil e apresentadora programa de televisão mexicana-americana.
 Tatyana Ali, atriz e cantora americana.
 Tatiana Maslany, atriz canadense.
 Tatiana Rodríguez, modelo e apresentadora mexicana.

Esporte
 Tatiana Navka, patinadora artística ucraniana-russa.
 Tatiana Lebedeva, atleta do salto triplo russa.
 Tathiana Garbin, tenista italiana.
 Tatiana Golovin, tenista francesa de origem russa.
 Tatiana Gutsu, ginasta ucraniana.
 Tatiana Lemos, nadadora brasileira.
 Tatjana Malek, tenista alemã.
 Tatiana Lysenko, ex-ginasta ucraniana.
 Tatiana Totmianina, patinadora artística russa.
 Tatiana Perebiynis, tenista ucraniana.
 Tatiana Poutchek, tenista bielorrussa.

Música e dança
 Tatiana Leskova, bailarina russa-brasileira.
 Tatiana Cameron, cantora pop croata, (anteriormente conhecido como"Tajci")
 Tatiana Cobbett, bailarina, compositora e cantora brasileira.

Política
 Tatiana Nikolaevna Romanova, Grã-duquesa russa.
 Tatiana Constantinovna da Rússia, Princesa russa.

Literatura
 Tatiana Belinky, escritora russa-brasileira.
 Tatiana Salem Levy, escritora portuguesa-brasileira.
 Tatiana Larina, personagem do interesse do amor no célebre romance de Alexander Pushkin, nos versos do livro Eugene Onegin.
 Tatiana Romanova, personagem de Daniela Bianchi, que James Bond se apaixona no filme From Russia with Love de 1963.
 Tatiana Taylor, personagem na série britânica Auf Wiedersehen, Pet.
 Tatiana Wisla, personagem da série de anime Last Exile.

Ver também

Desambiguações de antropônimos